Der Transposer ist ein technisches Gerät zum Transponieren von Musik in andere Tonarten. Dabei kann er in ein Instrument integriert (z. B. in Keyboards) oder ein eigenständiges Gerät sein, das zum Beispiel MIDI-Daten verändert weitergibt.
Tonbearbeitung